Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Leander Paes che hanno battuto in finale Richard Matuszewski e John Sullivan 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Tomas Nydahl /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Roger Smith /  Paul Wekesa (semifinali)

 Richard Matuszewski /  John Sullivan (finale)
 Donald Johnson /  Leander Paes (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1992